Agapios neboli Agapius je jméno, které má několik významných nositelů:

 svatý Agapios († 306) – biskup v Kaisarei a mučedník
 Agapios (lékař) – lékař, žil v 5. století
 Agapios (historik), Agapios z Manbidže či z Hieropole – arabský křesťanský historik, žil v 10. století
 Agapios Monachos, Agapios Kréský – pravoslavný mnich a spisovatel, žil v 17. století
 Agapios (právník) – pravoslavný mnich, znalec kanonického práva, žil v 18. století
 Agapius z Cirty, Agapius Španělský († 259) – kněz, jeden z mučedníků z Cirty